Nom de famille :
Charles Brenton Huggins (1901-1997), physiologiste américain, d'origine canadienne.
Godfrey Huggins (1883-1971), homme politique de Rhodésie du Sud.
Roy Huggins (1914-2002), producteur, scénariste et réalisateur américain.
Sir William Huggins (1824-1910), astronome britannique.
Austin Huggins (né en 1970), footballeur et entraîneur christophien.
Cornelius Huggins (né en 1974), footballeur et entraîneur vincentais.
William John Huggins, peintre de marine britannique
Homonymie de patronyme